! U